Алексе́й Ива́нович Покро́вский:
 Покровский, Алексей Иванович (1868—1928) — российский историк-классик, профессор. 
 Покровский, Алексей Иванович (1880—1958) — советский врач-окулист.